Hugo Luz (né le  à Faro, Portugal) est un footballeur portugais. Il joue actuellement pour le FC Vaslui au poste de défenseur.

Carrière

Liens externes 
 

Naissance en février 1982
Naissance à Faro
Footballeur portugais
Joueur du FC Porto
Joueur du Gil Vicente FC
Joueur du SC Olhanense
Joueur du FC Vaslui
Joueur du CF Estrela da Amadora
Joueur du FC Maia